Памятники Мусе Джалилю установлены:
 Памятник Мусе Джалилю — в Альметьевске.
 Памятник Мусе Джалилю — в Астрахани.
 Памятник Мусе Джалилю — в посёлке Джалиль Сармановского района Республики Татарстан.
 Памятник Мусе Джалилю — в Казани.
 Памятник Мусе Джалилю — в Москве.
 Памятник Мусе Джалилю — в Набережных Челнах.
 Памятник Мусе Джалилю — в Нижневартовске.
 Памятник Мусе Джалилю — в Нижнекамске.
 Памятник Мусе Джалилю — в Оренбурге.
 Памятник Мусе Джалилю — в Санкт-Петербурге.
 Памятник Мусе Джалилю — в Челябинске.